The Great Impersonation peut faire référence à :
 The Great Impersonation, nouvelle de E. Phillips Oppenheim ;
 The Great Impersonation, un film américain de George Melford, sorti en 1921 ;
 The Great Impersonation, un film américain d'Alan Crosland, sorti en 1935 ;
 The Great Impersonation, un film américain de John Rawlins, sorti en 1942.